Операція «Фортитьюд» — спеціальна дезінформаційна операція, проведена союзниками у 1944 році під час вторгнення в Нормандію. 
 Операція «Фортитьюд» (1958) — британська десантна операція, проведена з метою захисту Хусейна, короля Йорданії, і йорданського уряду у 1958 р. 

Багатозначні терміни